Кіміко Дате і Чжан Шуай були чинними чемпіонками, але цього разу Чжан вирішила не брати участі.
Дате грала в парі з Гетер Вотсон, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогла пара Ракель Копс-Джонс і Абігейл Спірс з рахунком 1–6, 4–6.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

HP Open, парний розряд
HP Open 2012